Skopiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Skopiá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 
 Skopiá (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar